Яков Сорокин:
 Сорокин, Яков Васильевич (1893—1938) — советский военный лётчик, командир ВВС армии.
 Сорокин, Яков Михайлович — кавалер ордена Святого Георгия.